Niemcy:
 Schorndorf – dzielnica Schillingsfürst
 Schorndorf – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Schorndorf – stacja kolejowa w Schorndorfie
 Schorndorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Schorndorf – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr